Ekaterina Trofimova, économiste russe
 Zoïa Trofimova, réalisatrice et productrice de film russe

Voir aussi